{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (79701) - || 1998 SM75 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79702) - || 1998 SW76 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79703) - || 1998 SY76 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79704) - || 1998 SF90 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79705) - || 1998 SE93 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79706) - || 1998 SW97 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79707) - || 1998 SJ98 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79708) - || 1998 SP101 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79709) - || 1998 SD102 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79710) - || 1998 SK102 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79711) - || 1998 SV102 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79712) - || 1998 SL104 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79713) - || 1998 SV104 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79714) - || 1998 SY106 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79715) - || 1998 SA107 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79716) - || 1998 SR108 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79717) - || 1998 SE109 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79718) - || 1998 SA110 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79719) - || 1998 SN110 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79720) - || 1998 SW110 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79721) - || 1998 SE112 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79722) - || 1998 SK117 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79723) - || 1998 SF119 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79724) - || 1998 SC125 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79725) - || 1998 SN125 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79726) - || 1998 SG127 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79727) - || 1998 SJ127 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79728) - || 1998 SK128 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79729) - || 1998 SW128 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79730) - || 1998 SK130 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79731) - || 1998 SU132 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79732) - || 1998 SK134 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79733) - || 1998 SU134 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79734) - || 1998 SH136 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79735) - || 1998 SD137 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79736) - || 1998 SL137 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79737) - || 1998 SD138 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79738) - || 1998 ST138 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79739) - || 1998 SP139 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79740) - || 1998 SQ140 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79741) - || 1998 SG141 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79742) - || 1998 SN142 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79743) - || 1998 SS142 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79744) - || 1998 SB145 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79745) - || 1998 SY147 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79746) - || 1998 SN150 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79747) - || 1998 SR156 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79748) - || 1998 SG157 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79749) - || 1998 SG160 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79750) - || 1998 SU164 || 21 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79751) - || 1998 SM166 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79752) - || 1998 SL168 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79753) - || 1998 TK6 || 13 oktober 1998 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (79754) - || 1998 TG7 || 14 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79755) - || 1998 TE8 || 14 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79756) - || 1998 TA14 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79757) - || 1998 TR18 || 14 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79758) - || 1998 TB21 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79759) - || 1998 TF23 || 14 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79760) - || 1998 TG25 || 14 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79761) - || 1998 TH26 || 14 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79762) - || 1998 TA27 || 14 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79763) - || 1998 TO34 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79764) - || 1998 TY36 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79765) - || 1998 TO37 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79766) - || 1998 UQ4 || 20 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79767) - || 1998 UZ4 || 22 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79768) - || 1998 UO7 || 22 oktober 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (79769) - || 1998 UH8 || 22 oktober 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (79770) - || 1998 UN9 || 16 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79771) - || 1998 UK11 || 17 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79772) - || 1998 UT12 || 18 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79773) - || 1998 UW12 || 18 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79774) - || 1998 UL15 || 22 oktober 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (79775) - || 1998 UH19 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79776) - || 1998 UO19 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79777) - || 1998 UR19 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79778) - || 1998 UC21 || 29 oktober 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (79779) - || 1998 US22 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79780) - || 1998 US37 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79781) - || 1998 UF40 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79782) - || 1998 UN40 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79783) - || 1998 UT40 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79784) - || 1998 UM42 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79785) - || 1998 UL43 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79786) - || 1998 UY44 || 20 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79787) - || 1998 UT48 || 17 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79788) - || 1998 UK49 || 19 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79789) - || 1998 VL1 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79790) - || 1998 VF5 || 11 november 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (79791) - || 1998 VK5 || 8 november 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (79792) - || 1998 VQ5 || 9 november 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (79793) - || 1998 VR5 || 9 november 1998 || Gekko | T. Kagawa
|-
| (79794) - || 1998 VN6 || 11 november 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (79795) - || 1998 VW6 || 12 november 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79796) - || 1998 VX6 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79797) - || 1998 VM9 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79798) - || 1998 VJ10 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79799) - || 1998 VU10 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79800) - || 1998 VP11 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten